Murariu ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Murariu (* 1986), rumänischer Schachgroßmeister
 Florică Murariu (* 1967), rumänischer Rugbyspieler und -trainer